Сепиолит
 Туристский коврик
 Пенка (приток Варзины)
 Пенка (приток Вохтомы)

См. также 

 Пена (значения)